Zelditch ist der Familienname folgender Personen:

 Morris Zelditch (1928–2017), US-amerikanischer Soziologe
 Steven Zelditch (1953–2022), US-amerikanischer Mathematiker